Dies ist eine Liste von Staaten (und einigen Territorien) nach der jährlichen Prävalenz des Konsums der Droge Kokain als Prozentsatz der Bevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren (sofern nicht anders angegeben), veröffentlicht vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC). Der Indikator ist die der Prozentsatz von Jugendlichen und Erwachsenen, die die Droge im vergangenen Jahr mindestens einmal konsumiert haben.

Rangliste 
Die folgende Zahlen stammen aus dem World Drug Report 2019 der UNODC. Die meisten Zahlen stammen von Regierungen oder anderen Organisationen und beruhen auf Schätzungen. In manchen Fällen ist die wahrscheinlichste Schätzung angegeben, welche zwischen der niedrigsten und höchsten Schätzung zur Nutzung von Kokain in der Bevölkerung liegt.

Einzelnachweise 

Kokainkonsum
Drogenkonsum